Attalea ist

 der Name einer Palmengattung, siehe Attalea

Attalea ist außerdem der Name von
 Attalea in Lydia, antike Stadt in der römischen Provinz Lycia et Pamphylia bzw. Lydia in der westlichen Türkei
 Titularbistum Attalea in Lydia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Titularbistum Attalea in Pamphylia (ital.: Attalea di Pamfilia), Titularbistum der römisch-katholischen Kirche